Смоквица — топоним:
 Смоквица — село в общине Гевгелия Республики Македонии;
 Смоквица — община в Хорватии.